Кристиан Куаку (; 20 апреля 1995, Сольна) — шведский футболист ивуарийского происхождения, нападающий клуба «Сириус».

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной академии шведского АИКа. С шести лет выступает за различные юношеские команды клуба. В 2008 году проходил стажировку в школе английского «Ливерпуля». В октябре 2009 года 14-летние футболисты АИКа дошли до финала национальных соревнований в своей возрастной группе. В конце матча с «Васалундом» Куаку неудачно приземлился, ударился головой о землю и потерял сознание, после чего его отвезли прямо со стадиона в больницу. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Оправившись от травмы, он вновь приступил к занятиям. В одном из первых матчей с «Юргорденом» Кристиан отправил в ворота соперника пять мячей, принеся своей команде победу 5:2, за что удостоился звания «Лучшего игрока академии». В награду за хорошую игру юный швед получил приглашение на обучение в голландский «Твенте».

В марте 2011 года тренерский штаб во главе с Андреасом Альмом перевёл Куаку в основу для подготовки к сезону. В одном из тренировочных матчей с финским «Мариехамном» он впервые сыграл во взрослой команде, в конце встречи появившись на поле вместо Адмира Чатовича. Дебют же в чемпионате Швеции пришёлся на матч с «Ефле» в середине июля. Кристиан на 88-й минуте заменил Ибрагима Бангуру, незадолго до этого установившего окончательный счёт.

В сборных 
C 2010 года вызывался в юношескую сборную Швецию, составленную из игроков 1995 года рождения. 6 августа он вместе с ещё сорока тремя юными футболистами был приглашён на тренировочный сбор шведской команды. В первом матче за сборную со сверстниками из Финляндии, состоявшемся 24 августа в Паргасе, Куаку забил мяч, сравняв счёт, но юные шведы в этой игре уступили 1:3. В остальных трёх встречах, сыгранных в 2010 году Швеция обыграла Финляндию и обменялась победами с норвежцами. Во всех играх Кристиан принимал участие, выходя в стартовом составе или на замену. В 2011 году юный форвард продолжил забивать за сборную. В мае он отличился в обоих выездных матчах против Уэльса, а также в двух домашних матчах со Словакией.

Личная жизнь 
Его дядя является лицензированным агентом ФИФА, среди клиентов которого Дидье Зокора.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте АИКа
 Профиль игрока на сайте Шведского футбольного союза
 Профиль игрока на официальном сайте Гётеборга
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Гётеборг»